

Patronymie 

 Delphin Enjolras (1857-1945), peintre français.
 Olivier Enjolras (1971- ), footballeur français.
 Pascal Enjolras (1972- ), pilote automobile français.
 Sébastien Enjolras (1976-1997), pilote automobile français.

Pseudonyme 
 Enjolras, nom de plume de Louise Michel (1830-1905), militante anarchiste française et figure majeure de la Commune de Paris de 1871.

Personnages de fiction 
 Enjolras, personnage des Misérables créé par Victor Hugo, étudiant ayant participé à l'émeute parisienne de juin 1832.

Liens externes 
 

Nom de plume